Берды́ Байраммурадович Шамура́дов  (; 22 июня 1982, Ашхабад, Туркменская ССР, СССР) — туркменский футболист, нападающий. Выступал за национальную сборную Туркменистана.

Личная жизнь 
Закончил Международный туркмено-турецкий университет.

Карьера 
Футболом начал заниматься с шести лет. Первый тренер — Скориченко Андрей Иванович. Затем с Шамурадовым работал Борис Григорян.

Профессиональную карьеру начинал в клубе «Ахал».

С 2004 года игрок МТТУ. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Туркменистана 2004, с 19 мячами.

В 1-й половине сезона 2004/05 играл за азербайджанский «Карван» из Евлаха

В начале 2005 года вернулся на родину, где снова стал выступать за МТТУ. В 2005 вместе с клубом стал чемпионом страны и лучшим бомбардиром чемпионата — 30 мячей. Также был лучшим бомбардиром в сезонах 2007 (16 мячей), в 2008 (12 мячей), в 2009 (18 мячей), в 2010 (11 мячей). Неоднократно участвовал в Кубке чемпионов Содружества,в 2010 году вместе с МТТУ дошёл до полуфинала Кубка чемпионов Содружества.

В 2011 году был игроком столичного «Ашхабада».

В 2013 году в составе МТТУ в начале сезона победил в Суперкубке Туркмении, а в конце сезона завоевал золотые медали чемпионата Туркмении.

Сезон 2014 начал в качестве игрока «Алтын Асыра», в первый же сезон стал чемпионом Туркменистана. Позднее выступал за «Ашхабад», в 2017 году завершил игровую карьеру.

Всего в чемпионатах Туркмении забил около 200 голов.

Сборная Туркменистана 
Долгое время был капитаном сборной Туркменистана по футболу. Вместе со сборной дважды выходил в финал Кубка вызова АФК.

Достижения 
  Туркменистан
 Финалист Кубка вызова АФК: 2010, 2012
  МТТУ
 Чемпион Туркменистана: 2005, 2006, 2009, 2013
 Серебряный призёр чемпионата Туркменистана: 2007, 2008
 Обладатель Суперкубка Туркменистана: 2009, 2013
 Обладатель Кубка Туркменистана: 2006
 Финалист Кубка Туркменистана: 2008
 Полуфиналист Кубка Содружества: 2010
  Алтын Асыр
 Чемпион Туркменистана: 2014

Примечания

Ссылки 
 Asian goalscoring extraordinaire 
 
 
 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Едиген»
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Алтын Асыр»
Игроки ФК «Ашхабад»